zastraszanie
groźba w przymusie brydżowym